Toyota Sequoia () — полноразмерный внедорожник, выпускаемый Toyota Motor Corporation. Дебютировал в 2000 году как модель 2001 года и по цене располагался между среднеразмерным 4Runner и Land Cruiser. Sequoia был номинирован на премию Североамериканский грузовой автомобиль года () за 2001 год. Кроме того, он заполнил пробел, когда на канадском рынке в 1995 году были прекращены продажи Land Cruiser. Sequoia выпускается на заводе Toyota в Принстоне, штат Индиана, на той же сборочной линии, где и Tundra, и в настоящее время продаётся в Соединённых Штатах, Канаде, Мексике, и на Среднем Востоке.


Первое поколение 

С 2003 года комплектуется управлением борт. компьютером, климат контролем, музыкой на рулевом колесе (мульти руль). Передняя подвеска  аналогична  с Prado 120, задняя Land cruiser 100, климат контроль двухзонный с возможностью регулирования потока для задних пассажиров, салонного фильтра в первом поколении нет,   вентиляцией багажного отделения, 3 ряд сидений легко демонтируется и так же легко монтируется обратно, 2 ряд сидений складывается вперед, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

Sequoia имел рамную конструкцию, неразрезной задний мост и мог быть заднеприводным или полноприводным — с подключаемым «передком», понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Второе поколение 
Второе поколение Toyota Sequoia выпускается в США с 2007 года, автомобиль продаётся на рынках Северной и Южной Америки, а также в некоторых странах Ближнего Востока.

Автомобиль создан на платформе с пикапом Toyota Tundra, предлагается с задним или полным приводом. На машину устанавливаются 8-цилиндровые моторы объёмом 4,6 литра (310 л. с.) , объёмом 5,7 литра (381 л. с.) и автоматическая коробка передач. Также для ближневосточных стран до 2022 года устанавливались 6-цилиндровые моторы 1GR-FE объемом 4 литра(250 л.с.) 

В ходе обновления модели добавили комплекс Toyota Safety Sense с предупреждением о столкновении, автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем, информированием об уходе с полосы движения, автоматическим дальним светом, контролем слепых зон и предотвращением столкновений при движении задним ходом.

См. также 
 Toyota Motor Corporation
 Toyota Tundra

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Toyota в США, раздел Sequoia

Sequoia